Анатолий Чистяков:
 Чистяков, Анатолий А. (род. 1946) — советский футболист.
 Чистяков, Анатолий Николаевич (род. 1962) — советский хоккеист и тренер.
 Чистяков, Анатолий Семёнович (1908—1996) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол.